Grup Bonamusa, estudi de disseny creat pels dissenyadors industrials i interioristes Antoni Bonamusa, Ramon Castells i Juan Pinell 
 Antoni Bonamusa Homs (Barcelona, 1929 -2007), interiorista i dissenyador industrial català